Лесовая Поляна — название населённых пунктов на Украине:
 
 Лесовая Поляна — село в Барановском районе Житомирской области.
 Лесовая Поляна — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Лесовая Поляна — село в Бахмачском районе Черниговской области.